Io canto – brano musicale di Marco Luberti e Riccardo Cocciante del 1979
 Io canto – singolo di Laura Pausini del 2006 cover del brano di Cocciante
 Io canto – album di Laura Pausini del 2006
 Io canto – programma televisivo italiano prodotto a partire dal 2010 condotto da Gerry Scotti